Запакуека има више значења:

 Запакуека, Ла Сијенега (Атолинга), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Запакуека (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику